Александр Коншин:
 Коншин, Александр Николаевич (1880—1912) — русский предприниматель, автогонщик.
 Коншин, Александр Фёдорович (1872—1936) — русский потомственный дворянин, тарский купец II гильдии.